Ни́кшич () — город в Черногории. Расположен в Никшичской долине, у подножия горы Требьеса. Это второй по численности населения город в Черногории после Подгорицы и важный индустриальный центр страны.

Административный центр Никшичского муниципалитета, площадь которого составляет 2065 кв.км. (это самый большой по площади муниципалитет в Черногории).

История 

Никшич возник в IV веке из римского военного лагеря Андерба () на перекрёстке важных дорог. В V веке (после 459 года) остроготы построили на месте римской Андербы свою крепость, получившую название Анагастум.

В средние века в регион пришли славяне, при которых город стал называться Оногошт. После османского завоевания Сербии Никшич стал важной турецкой крепостью.

В 1877 г., когда Черногорией правил Никола I Петрович-Негош, турки были изгнаны и Никшич был освобождён. Это привлекло новых поселенцев и дало новый импульс развитию города (тогда он уже назывался Никшич).

В 1883 г. был составлен план развития Никшича, который начал реализовывать архитектор-градостроитель Йосип Сладе из Трогира. Первые три десятилетия после составления плана характеризуются взрывным ростом городского производства и торговли, учреждением в городе различных культурных и образовательных организаций. К 1900 г. в Никшиче были построены различные достопримечательности: православная церковь Святого Василия Острожского, королевский дворец, Царский Мост, главная городская площадь с расходящимися от неё шестью улицами, несколько парков.

После Второй мировой войны город был обновлён и реконструирован. Никшич вырос в десять раз и стал одним из важных промышленных центров Черногории.

Климат

Население 

Перепись 2003 г. насчитала в Никшичском муниципалитете 75 282 жителя. Население собственно Никшича — 58 212 жителей.

Март 1981 — 50 399

Март 1991 — 56 141

Ноябрь 2003 — 58 212

По данным последней переписи, более 88 % жителей муниципалитета считают себя черногорцами, ещё около 5 % считают себя сербами.

Экономика 

Никшич — второй по величине после Подгорицы индустриальный центр Черногории. Здесь расположены металлургический комбинат «Niksicka Zeljezara», бокситовая шахта, пивоварня «Niksicka Pivara» и прочие крупные предприятия.

Войны периода распада Югославии миновали Черногорию, но оставили заводы Никшича без поставщиков и рынков сбыта, что вызвало полный упадок производства, продолжавшийся до конца 90-х годов. Многие предприятия города были закрыты, другие пришли в упадок.

Деловая жизнь Никшича начала восстанавливаться только в начале нового тысячелетия. Выжившие заводы были приватизированы и к настоящему моменту уже адаптировались к новым условиям. Однако эти предприятия не могут трудоустроить столько рабочих, сколько было на них занято во времена социалистической Югославии. Поэтому экономика города постепенно трансформируется в сторону экономики услуг.

Транспорт 

Из Никшича в Подгорицу ведёт железнодорожная ветка, но до последнего времени она использовалась только для грузоперевозок — по ней доставлялись бокситы на Подгорицкий алюминиевый комбинат. Пассажирское сообщение планировалось к открытию в 2009 г. после реконструкции и электрификации всей линии, но реально открылось 13 июля 2012 года. По линии курсируют электропоезда CAF Civity испанского производства, проезжая всю линию за 50 минут.

В 70 км от Никшича расположен аэропорт Подгорицы.

Никшич соединён с Подгорицей двухполосной автотрассой E762. Также из Никшича идут дороги через Шавник в Жабляк и через Требине в Боснию (с ответвлением на Рисан и Боку Которску).

Образование 

В Никшиче 25 начальных школ (в том числе музыкальная) и 4 средних школы (гимназия имени Стояна Церовича, машинно-металлургическая, экономико-кулинарная, электро-металлургическая).

В городе расположен факультет философии Университета Черногории. Первоначально он был основан в 1947 году  в Цетине как Образовательное училище, где готовили учителей начальных школ. В 1963 году училище переехало в Никшич и стало называться Педагогической Академией. В 1974 году академия была присоединена к Университету Черногории, а в 1977 году была преобразована в педагогический факультет (с 1988 года — факультет философии).

Культура и СМИ 

Никшич — город с богатым культурным и историческим наследием. Здесь немало памятников иллирийского и древнеримского периода.

В городе есть «Культурный центр», театр и общественный центр «Захлумье».

СМИ в Никшиче представлены местным телевидением, радио, частным телеканалом «TV Montena» и т. д.

Примечания

Ссылки 
 

Города Черногории